Les élections municipales de 2008 ont permis d'élire en Nouvelle-Calédonie, comme dans le reste de la France, les conseils municipaux des trente-trois communes de cet archipel. Initialement programmées en 2007, les élections municipales françaises ont été reportées en 2008 pour ne pas surcharger un calendrier électoral qui prévoyait six échéances en une année cette année-là. Le premier tour a eu lieu le 9 et le second le .

Organisation du scrutin 

Les règles de scrutin propres aux communes de moins de 3 500 habitants s'appliquent à : Belep, Boulouparis, Farino, Hienghène, l'île des Pins, Kaala-Gomen, Kouaoua, Koumac, La Foa, Moindou, Ouégoa, Ponérihouen, Pouébo, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Thio, Touho, Voh et Yaté. 

Les règles de scrutin propres aux communes de 3 500 habitants et plus s'appliquent à : Bourail, Canala, Dumbéa, Houaïlou, Koné, Lifou, Maré, Mont-Dore, Nouméa, Ouvéa, Païta et Poindimié.

Principaux partis

Résultats

Résultats généraux

Par commune 

Les maires sortants, ou les listes où ils sont présents (s'ils n'en ont pas pris la tête), sont indiqués par un *, et les listes des maires élus en gras.

Îles Belep 

Maire sortant : Jean-Baptiste Moilou (FLNKS-UNI-UPM)

Maire élu : Albert Wahoulo (FCCI)

Boulouparis 

Maire sortant : Alain Lazare (Rassemblement-UMP)

Maire élu : Alain Lazare (Rassemblement-UMP)

Bourail 

Maire sortant : Guy Moulin (Rassemblement-UMP) 

Maire élu : Jean-Pierre Aïfa (DVD apparenté Avenir ensemble)

Canala 

Maire sortant : Gilbert Tyuienon (FLNKS-UC)

Maire élu : Gilbert Tyuienon (FLNKS-UC)

Dumbéa 

Maire sortant : Bernard Marant (Avenir ensemble)

Maire élu : Georges Naturel (Rassemblement-UMP)

Farino 

Maire sortant : Ghislaine Arlie (Rassemblement-UMP)

Maire élu : Ghislaine Arlie (Rassemblement-UMP)

Hienghène 

Maire sortant : Daniel Fisdiepas (FLNKS-UC)

Maire élu : Daniel Fisdiepas (FLNKS-UC)

Houaïlou 

Maire sortant : Lionel Weiri (FLNKS-UNI-Palika)

Maire élu : Valentine Eurisouké (FLNKS-UNI-Palika)

Île des Pins 

Maire sortant : Hilarion Vendégou (Rassemblement-UMP)

Maire élu : Hilarion Vendégou (Rassemblement-UMP)

Kaala-Gomen 

Maire sortant : Alain Levant (apparenté FCCI)

Maire élu : Alain Levant (apparenté FCCI)

Koné 

Maire sortant : Joseph Goromido (FLNKS-UNI-Palika)

Maire élu : Joseph Goromido (FLNKS-UNI-Palika)

Kouaoua 

Maire sortant : Karaïmiâ Mereatu (FLNKS-UNI-Palika) 

Maire élu : William Nomai (FLNKS-UNI-Palika)

Koumac 

Maire sortant : Robert Frouin (Avenir ensemble)

Maire élu : Wilfried Weiss (Avenir ensemble)

La Foa 

Maire sortant : Philippe Gomès (Avenir ensemble, président de l'Assemblée de la Province Sud) 

Maire élu : Corine Voisin (Avenir ensemble)

Lifou 

Maire sortant : Néko Hnepeune (FLNKS-UC, président de l'Assemblée de la Province des îles Loyauté)

Maire élu : Néko Hnepeune (FLNKS-UC, président de l'Assemblée de la Province des îles Loyauté)

Maré 

Maire sortant : Basile Citré (LKS)

Maire élu : Basile Citré (LKS)

Moindou 

Maire sortant : François Burck (FCCI)

Maire élu : Léon-Joseph Peyronnet (Avenir ensemble)

Mont-Dore 

Maire sortant : Éric Gay (Rassemblement-UMP)

Maire élu : Éric Gay (Rassemblement-UMP)

Nouméa 

Maire sortant : Jean Lèques (Rassemblement-UMP)

Maire élu : Jean Lèques (Rassemblement-UMP)

Ouégoa 

Maire sortant : Cézelin Tchoeaoua (FLNKS-UC)

Maire élu : Marcel Paimbou-Poumoine (FLNKS-UNI-Palika)

Ouvéa 

Maire sortant : Boniface Ounou (FLNKS-UNI-Palika) 

Maire élu : Maurice Tillewa (FLNKS-UC)

Païta 

Maire sortant : Harold Martin (Avenir ensemble)

Maire élu : Harold Martin (Avenir ensemble)

Poindimié 

Maire sortant : Paul Néaoutyine (FLNKS-UNI-Palika, président de l'Assemblée de la Province Nord)

Maire élu : Paul Néaoutyine (FLNKS-UNI-Palika, président de l'Assemblée de la Province Nord)

Ponérihouen 

Maire sortant : André Gopoea (FLNKS-UNI-UPM)

Maire élu : André Gopoea (FLNKS-UNI-UPM)

Pouébo 

Maire sortant : Joseph Pada (FLNKS-UC)

Maire élu : Joseph Pada (FLNKS-UC)

Pouembout 

Maire sortant : Jean Naouna (FLNKS-UC)

Maire élu : Robert Courtot (Avenir ensemble)

Poum 

Maire sortant : Emmanuel Dayé (FLNKS-UNI-UPM)

Maire élu : Henriette Hmae (FLNKS-UC)

Poya 

Maire sortant : Guyèdre Wamedjo (Rassemblement-UMP) 

Maire élu : François Meandu-Poveu (FLNKS-UC)

Sarraméa 

Maire sortant : Antoine Nemeubreux (ex-FLNKS-UNI-Palika)

Maire élu : Prisca Holéro (FLNKS-UNI-Palika)

Thio 

Maire sortant : Thierry Song (Avenir ensemble)

Maire élu : Thierry Song (Avenir ensemble)

Touho 

Maire sortant : Alphonse Poinine (FLNKS-UNI-Palika)

Maire élu : Alphonse Poinine (FLNKS-UNI-Palika)

Voh 

Maire sortant : Guigui Dounehote (FLNKS-UNI-Palika)

Maire élu : Guigui Dounehote (FLNKS-UNI-Palika)

Yaté 

Maire sortant : Adolphe Digoué (FLNKS-UNI-Palika)

Maire élu : Étienne Ouetcho (Comité Rhéébù Nùù)

Références

Articles connexes 

 élections municipales françaises de 2008
 Politique en Nouvelle-Calédonie
 Liste des communes de la Nouvelle-Calédonie

Municipales
Nouvelle-Caledonie